Боксёр — фильм Джима Шеридана 1997 года.
 Боксёр — фильм Томаса Яна 2009 года.
 Боксёр — казахстанский фильм Акана Сатаева 2021 года об олимпийском чемпионе по боксу Серике Сапиеве.